Bořetice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bořetice (okres Břeclav)
 Bořetice (okres Pelhřimov)